Azul hace referencia a varios artículos:

Colores 
 Azul, color;
 Azul cobalto, tinte obtenido de la calcinación de una mezcla de alúmina y fosfato de cobalto.
 Azul de Prusia, tinte obtenido del ferrocianuro férrico;
 Azul de Sajonia, disolución de índigo en ácido sulfúrico concentrado;
 Azur, denominación del color azul en heráldica;

Astronomía 
 Azul, cráter en el planeta Marte;

Cine 
 Tres colores: Azul, película de Krzysztof Kieslowski, primera parte de su trilogía Trois couleurs [Tres colores];

Deporte 
 Azul (deporte universitario);

Empresas 
 Azul Linhas Aéreas Brasileiras, línea aérea brasileña;

Geografía y divisiones administrativas 
 Río Azul (desambiguación)
 Azul, ciudad de la provincia de Buenos Aires (Argentina);
 Partido de Azul, división administrativa de la provincia de Buenos Aires (Argentina);

Literatura 
 Azul... (1888), libro de cuentos y poemas del escritor nicaragüense Rubén Darío;
 Azul (1994), novela de la escritora española Rosa Regás;

Medios de comunicación 
 Azul TV, emisora de televisión argentina que ahora se denomina Canal 9;
 Azul TV, cadena de televisión de la isla de Tenerife, España;
 Sintonía azul, programa deportivo de Chile emitido en Radio Santiago;

Música 
 Azul, álbum de La Sonora Santanera;
Azul (1998), álbum de Los Piojos;
 Azul (2001), álbum de Cristian Castro;
 Azul (2001), canción de Cristian Castro;
 Azul (2009), canción de Natalia Lafourcade;
 Azul (2020), canción de J Balvin;

Política 
En política, el azul suele designar a organizaciones y movimientos de derechas:
 Azules, una de las facciones que se enfrentaron en el seno del Ejército Argentino luego del derrocamiento en 1955 del presidente Juan Domingo Perón por la autodenominada Revolución Libertadora;
 Camisas azules , nombre que designa a varias organizaciones políticas, generalmente fascistas o de ultraderecha, cuyos miembros visten camisas de ese color.

Publicaciones 
 Azul o Blue (1996), manga de la historietista japonesa Kiriko Nananan;
 Azul (periódico) (1936-1941), diario falangista español;

Química 
 Azul de metileno, colorante utilizado en cirugía;
 Azul de toluidina, colorante utilizado en histología;
 Azul patentado V, colorante alimentario conocido como E-131;
 Carmín de índigo o carmín de azul, colorante alimentario conocido como E-132;
 Azul brillante FCP, colorante alimentario conocido como E-133;
 Azul de Prusia, colorante conocido con muchos nombres diferentes.